

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Petrykozy – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów 
 Petrykozy – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Petrykozy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Petrykozy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Petrykozy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Petrykozy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań

Inne 
 Petrykozy – przystanek kolejowy